Cynocephalus peut désigner deux genres de mammifères :
 Cynocephalus Boddaert, 1768 — Genre monotypique de dermoptères ;
 Cynocephalus Cuvier & É. Geoffroy, 1795 — synonyme invalide de Papio, les babouins.

Voir aussi
 Papio cynocephalus, le Babouin cynocéphale
 Thylacinus cynocephalus, le Thylacine ou Tigre de Tasmanie
 

Genre de mammifères (nom scientifique)
Genre de primates (nom scientifique)